

Кизил-Таш — село, Кош-Агацький район, Республіка Алтай
 Кизил-Таш — присілок, Туймазинський район, Башкортостан

Кизил-Таш — скеля в Кримських горах, АР Крим